Фу Дзиен може да се отнася за:
 Фу Дзиен (Дзинмин) (317-355), император на Ранна Цин
 Фу Дзиен (Сюенджао) (337-385), император на Ранна Цин